

Patronymes 
 John Quiller Rowett

Toponymes 
 Île Rowett, une île des îles Shetland du Sud

Autres 
 Expédition Shackleton-Rowett
 Rowett Research Institute